Sylva může znamenat:

 Silvie – varianta ženského jména 

příjmení
 Tony Sylva (* 1975), senegalský fotbalista

geografie 
 Sylva (řeka) – řeka ve Sverdlovské oblasti a v Permském kraji v Rusku, přítok Kamské přehrady
 Sylva (Permský kraj) – vesnice v Permském kraji v Rusku
 Sylva (Severní Karolína) – město v americkém státě Severní Karolína

Související články 
 Silva (rozcestník)
 Sylván (rozcestník)
 Silvanus (rozcestník)
 Silvan (rozcestník)
 Silvani (rozcestník)